Striopsylla är ett släkte av loppor. Striopsylla ingår i familjen Stivaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Striopsylla